Эктор (, , ) — латинское имя производное от греческого Гектора

Носители имени 
 Эктор Альтерио (род. 1929) — аргентинский актёр театра, кино и телевидения.
 Эктор Бабенко (1946—2016) — известный бразильский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Эктор Берлиоз (1803 — 1869) — французский композитор, дирижёр.
 Эктор Бонилья (род. 1939) — известный мексиканский актёр, режиссёр и актёр.
 Эктор Бракамонте (род. 1978) — аргентинский футболист.
 Эктор Зазу (1948 — 2008) — французский композитор.
 Эктор Кремьё (1828 — 1892) — французский драматург.
 Эктор Купер (род. 1955) — аргентинский футболист и тренер.
 Эктор Лаво (1946 — 1993) — пуэрто-риканский исполнитель музыки в стиле «сальса».
 Эктор Лопес (1967 — 2011) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Эктор Мало (1830 — 1907) — французский писатель.
 Эктор Оливера (род. 1931) — аргентинский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Эктор Ребаке (род. 1956) — мексиканский автогонщик.
 Эктор Риаль (1928 — 1991) — аргентинский и испанский футболист.
 Эктор Скароне (1898 — 1967) — великий уругвайский футболист.
 Эктор Тимерман (1953—2018) — аргентинский государственный деятель.
 Эктор Факундо (1937—2009) — аргентинский футболист.
 Эктор Энрике (род. 1962) — аргентинский футболист.

Литературный персонаж 
 Эктор — рыцарь Круглого стола

Топоним 
 Эктор — округ, расположен в США, штате Техас

Другое 
 Эктор (UML)

См. также 
 

Испанские имена
Португальские имена
Французские имена